Серест може да се односи на:

 Серест (Горњопровансалски Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњопровансалски Алпи
 Серест (Ушће Роне), насељено место у Француској, у департману Ушће Роне